Le nom dUSS Gato a été porté par plusieurs navires de lUnited States Navy :

 l', un sous-marin de la classe Gato, en service de 1941 à 1946 ;
 l', un sous-marin de la classe Thresher/Permit, en service de 1968 à 1996.

Gato